Отді́лення 3 () — село у складі Екібастузької міської адміністрації Павлодарської області Казахстану. Входить до складу Желєзнодорожного сільського округу.

Населення — 126 осіб (2009; 100 у 1999, 105 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 німці — 31 %
 росіяни — 26 %
 татари — 20 %

Станом на 1989 рік село називалось Бригада колхоза, у радянські часи мало також назву Отділення колхоза імені 30-ліття Казахської РСР.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Екібастузької міської адміністрації
Села Павлодарської області